Guerra de liberación puede designar a:
 Cualquier guerra que se haya denominado de liberación (habitualmente por uno los bandos en conflicto).
Guerra Civil Española (denominada Guerra de Liberación Nacional e incluso Cruzada de Liberación Nacional por el bando franquista).
Guerra árabe-israelí de 1948 (denominada Guerra de Liberación de Israel por el bando vencedor).
Guerra de Liberación de Bangladés.
 Cualquiera de las denominadas guerras de independencia.